

Religione
L'episodio evangelico della cena in casa di Simone è lo sfondo nel quale viene narrata la parabola dei due debitori.

Arte
Di questo soggetto, e con le varianti nel titolo imposto Cena in casa di Simone o Cena in casa di Simone il fariseo o Cena in casa del fariseo – raramente sostituendo il lemma «cena» con «convito» – oppure anche Cristo in casa di Simone il fariseo, sono note numerose opere:
 
Cena in casa di Simone il fariseo – affresco di Giovanni da Milano, XIV secolo, Basilica di Santa Croce (cappella Rinuccini), Firenze
Cena in casa del fariseo – scomparto di predella di Cenni di Francesco, XV secolo, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano
Cristo in casa di Simone il fariseo (Christ in the House of Simon the Pharisee) – dipinto di Luca Signorelli, XV/XVI secolo, National Gallery of Ireland, Dublino
Cena in casa del fariseo – dipinto di Girolamo Romani (il Romanino), 1545, Chiesa di San Giovanni Evangelista, Brescia
Cena in casa di Simone Fariseo – dipinto di Girolamo Romani (il Romanino), 1525-1549, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia
Cena in casa di Simone il fariseo – dipinto di Alessandro Bonvicino (il Moretto), 1544, Chiesa della Pietà, Venezia
Cena in casa di Simone il fariseo – dipinto di Alessandro Bonvicino (il Moretto), 1550-1554, Chiesa di Santa Maria in Calchera, Brescia
Cena a casa di Simone – dipinto di Jacopo Tintoretto, 1562, Musei civici agli Eremitani, Padova
Cena in casa di Simone il fariseo – dipinto di Paolo Veronese, 1556, Galleria Sabauda, Torino
Cena in casa di Simone – dipinto di Paolo Veronese, 1570, Pinacoteca di Brera, Milano
Cena in casa di Simone (Le Repas chez Simon) – dipinto di Paolo Veronese, 1570-72, Château de Versailles
 Cena di Cristo in casa di Simone il fariseo – dipinto di Domenico Fiasella, 1613, Palazzo Reale, Genova
Convito in casa di Simone il fariseo (Feast in the House of Simon the Pharisee) – dipinto di Peter Paul Rubens e Antoon Van Dyck, 1618-1620, Ermitage
 Convito in casa di Simone – dipinto di Bernardo Strozzi, 1620-1630, Gallerie dell'Accademia, Venezia
 Cena in casa di Simone il fariseo – dipinto di Mattia Preti, 1676 circa, Chiesa di San Domenico Maggiore, Napoli
 Cena in casa di Simone (The Magdalen Anointing Christ's feet), dipinto di Sebastiano Ricci, 1720-1730, Royal Collection, Hampton Court, Londra
Cristo e Maddalena in casa di Simone il fariseo (Christus und Magdalena im Hause des Pharisäers Simon), Giandomenico Tiepolo, 1752, Residenza di Würzburg